Avia se puede referir a:

 El río Avia un río de la provincia de Orense, Galicia, España.
 Avia, una marca de automóviles española.
 Avia, un fabricante aeronáutico checoslovaco.
 Aviá, una población española.
 Amalia Avia (1930 - 2011), pintora figurativa española.
 AVIA, fabricante estadounidense de zapatos.